Leith kan syfta på:

Personer
 Sarah Leith (aktiv på 1990-talet) – amerikansk kanotslalomåkare

Geografi

Australien 

 Leith, Australien, ort, Tasmanien, Devonport,

Storbritannien 

 Leith –  Edinburghs hamnområde

Se även
 Water of Leith (vattendrag i Storbritannien) – ett vattendrag i Skottland

Se även
 Leith Hill

Se även
 Sunshine on Leith

Robotskapade Australienförgreningar